't Woud (Nijkerk), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Nijkerk
 't Woudt, een kerkdorp in de Nederlandse gemeente Midden-Delfland

Zie ook
 Het Woud, doorverwijspagina